Gage kan syfta på:
 Gage – ett uttryck för en engångslön
 Gage – gammal ordform för gas = tunn väv/flor

Geografi

Antarktis 

 Gage (udde),

USA 

 Gage, Oklahoma, ort, Ellis County,

Noter 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar